Fortunes of War (boekenreeks), een boekenreeks van Olivia Manning
 Fortunes of War (televisieserie), een televisieserie gebaseerd op de boekenserie